Asawari Joshi – attrice indiana
Gayatri Joshi – attrice e modella indiana
Sharman Joshi – attore teatrale e cinematografico indiano